Age, Åge oder âge steht für:

 Åge, skandinavischer männlicher Vorname
 âge, japanischen Computerspieleentwickler
 âge, französisch für Alter
 englisch für Alter
 Aģe, Fluss in Lettland zur Rigaer Bucht
 Alias-Name des deutschen Techno-DJ und -Musikproduzenten Thomas P. Heckmann
 Age, in der hebräischen Bibel genannte Person (2. Sam 23, 8); siehe Liste biblischer Personen
 Age, Kurzname von Agenore Incrocci, der mit Furio Scarpelli das erfolgreiche italienische Drehbuchautorenteam Age & Scarpelli bildete
 Age (Münzstempelschneider), wahrscheinlich antiker griechischer Münzestempelschneider
 Age (Zeitschrift), wissenschaftliche Fachzeitschrift für Gerontologie
 Age (Verschlüsselung), ein freies Kryptografiesystem

AGE steht als Abkürzung für:

 Advanced Glycation Endproduct, Produkt der exogenen Glykation in der Lebensmittelchemie
 Agarose-Gelelektrophorese, molekularbiologische Methode zur Auftrennung von DNA oder RNA nach ihrer Größe
 Agfa-Gevaert AG, als Börsenkürzel
 Agricultural and General Engineers, britisches Industriekombinat 1919–1932 in den Bereichen Landtechnik, Maschinen- und Fahrzeugbau
 Altern und gesellschaftliche Entwicklung, Arbeitsgruppe, die 1989 die Berliner Altersstudie (BASE) begann
 Arbeitsgemeinschaft Geschichte und EDV e. V., Verein zur Förderung des EDV-Einsatzes als Mittel der Forschung und Lehre in der Geschichtswissenschaft
 Arbeitsgemeinschaft Weiterbildung Energie und Wasser e. V., Einrichtung des VWEW Energieverlags
 arterielle Gasembolie, durch zu schnelle Druckentlastung beim Auftauchen verursachte Dekompressionserkrankung
 Flugplatz Wangerooge, Friesland, Niedersachsen nach dem IATA-Code
 Anthropogene Globale Erwärmung

Siehe auch
 Aage
 The Age

AGE